Игры в группе A на Евро-96 проходили с 8 по 18 июня. В группу вошли хозяева чемпионата Англия, а также Швейцария, Нидерланды и Шотландия.

Англия выиграла группу и вышла в четвертьфинал. Нидерланды и Шотландия набрали равное количество очков, дальше прошли Нидерланды за счёт более лучших дополнительных показателей, а именно большего числа забитых мячей.

Участники

Итоговая таблица 

Время — британское летнее (UTC+1).

Матчи

Англия — Швейцария

Нидерланды — Шотландия

Швейцария — Нидерланды

Шотландия — Англия

Шотландия — Швейцария

Нидерланды — Англия

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат Европы по футболу 1996